Johan Andersson (ishockeyspelare) kan syfta på tre ishockeyspelare:

 Johan Andersson (ishockeyspelare född mars 1984), som för närvarande spelar i Ducs de Dijon i Frankrike och som tidigare representerat bland annat Växjö Lakers.
 Johan Andersson (ishockeyspelare född maj 1984), som för närvarande spelar i IF Troja/Ljungby men som tidigare spelat i elitserien med Timrå IK, Färjestads BK och Linköpings HC samt representerat Tre Kronor, även känd som "Bagarn".
 Johan Andersson (ishockeyspelare född 1987), som för närvarande spelar i Södertälje SK och som tidigare representerat bland annat Timrå IK och AIK Ishockey, även kallad "Gnagarn".